Il toponimo Racovița può riferirsi a diverse località della Romania:
 Racovița, comune del distretto di Brăila
 Racovița, comune del distretto di Sibiu
 Racovița, comune del distretto di Timiș
 Racovița, comune del distretto di Vâlcea